Dinaburg hat folgende Bedeutungen:

 historischer Name der lettischen Stadt Daugavpils
 FC Dinaburg, ein ehemaliger lettischer Fußballverein aus dieser Stadt
 Geburtsname des israelischen Historikers und Politikers Ben-Zion Dinur